Clemente Micara – arcivescovo cattolico, cardinale e diplomatico italiano
 Ludovico Micara – cardinale italiano